На чемпионате Европы по футболу 2006 среди юношей не старше 17 лет выступали 8 национальных сборных. Их заявки представлены ниже.

В турнире могли принимать участие игроки, родившиеся после 1 января 1989 года. Игроки, позже выступавшие за основную сборную своей страны, выделены полужирным шрифтом.

Группа A

Венгрия 
Тренер: Йожеф Бот

Испания 
Тренер: Хуан Сантистебан 

 1Сейчас выступает за сборную Экваториальной Гвинеи.

Люксембург 
Тренер: Ронни Бонвини 

1Сейчас выступает за сборную Боснии и Герцеговины.

Россия 
Тренер: Игорь Колыванов

Группа B

Бельгия 
Тренер: Эрик Абрамс 

1 Сейчас выступает за сборную Марокко. Провёл два товарищеских матча за сборную Бельгии.

Германия 
Тренер: Бернд Штобер

Сербия и Черногория 
Тренер: Саша Медин 

 1  Выступает за сборную Черногории.

Чехия 
Тренер: Якуб Довалил

Внешние ссылки 

Составы